Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2015 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-srbský pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, jehož členové nestartovali společně. Nestor nastoupil s Leandrem Paesem, aby ve druhém kole podlehli Felicianu Lópezovi s Mirným. Spoluhráčem Zimonjiće se stal Marcin Matkowski.

Deblovou soutěž vyhrála indicko-rumunská nenasazená Rohan Bopanna a Florin Mergea, když ve finále zdolala polsko-srbské turnajové pětky Marcina Matkowského s Nenadem Zimonjićem výsledkem 6–2, 6–7 a [11–9].

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (čtvrtfinále, skreč)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (2. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2015